Loup du Canada est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs sous-espèces différentes de loups :

 le Loup de l'Est (Canis lycaon)
 le Loup de l'Alberta (Canis lupus occidentalis)

Canidae
Carnivore (nom vernaculaire)
Nom de carnivore ambigu